Агентство печати «Новости» (АПН) — советское информационное агентство, образованное в 1961 году на основе Совинформбюро. Стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Основная задача АПН — внешнеполитическая пропаганда (в первую очередь формирование положительного образа Страны Советов, советского человека и советского образа жизни).

История 
Учредителями АПН были Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и общество «Знание». 3 апреля 1961 года был принят устав агентства. В соответствии с уставом АПН имело своей целью «распространение за рубежом правдивой информации о СССР и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран».

Основной темой была внешняя политика государства, политика разоружения и т. п. Советские пропагандистские тексты, особенно газетные статьи и передовицы, были не очень просты для перевода, в них, как правило, содержалось немало цитат из классиков марксизма-ленинизма, которые было желательно не переводить, а найти и процитировать по уже имевшимся изданиям классиков на иностранных языках. Переводились информационные подборки, очерки, статьи, комментарии, отрывки из художественной литературы, поэзии и даже сказки для детских страничек в зарубежных изданиях АПН.

К первому отряду космонавтов СССР был прикреплен фотограф агентства Игорь Снегирев. Самый знаменитая фотография Игоря Снегирева — Гагарин с Королёвым сидят на лавочке. По утверждению сына фотографа, российского журналиста Юрия Снегирева, «снимок украшает рабочий стол нынешнего генерального конструктора. Висел в рамочке на станции „Мир“, пока её не затопили»

В 1963 году Георгием Большаковым создан отдел теле- и киноновостей, преобразованный позднее в Главную редакцию телеинформации (ГРТИ) АПН под руководством Анатолия Богомолова.

Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 млн экземпляров. Издательство АПН выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 млн экземпляров в год.

В 1980 году, после Олимпиады, АПН переехало в новое здание на Зубовском бульваре. В новом здании появились электрические пишущие машинки, новые быстрые телетайпы, а также первые компьютеры (немецкие «Роботрон», венгерский «Видеотон»), которые дали возможность первыми в Москве перевести картотеку агентства в электронный вид).

27 июля 1990 года на базе АПН было создано Информационное агентство «Новости» (ИАН). Представительства ИАН располагались в 120 странах. Агентство издавало 13 иллюстрированных журналов и газет. В сентябре 1991 года ИАН было преобразовано в Российское информационное агентство «Новости» (РИА «Новости»). Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (ФГУП МИА «Россия сегодня») — российское информационное агентство cоздано 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе ликвидированного тем же указом информационного агентства «РИА Новости».

Руководители АПН

Интересные факты 
Во времена СССР, используя статус журналиста агентства, иногда работали советские разведчики:
 Георгий Большаков, создатель отдела теле- и киноновостей — полковник ГРУ;
 под прикрытием АПН в США в конце 1980-х — начале 1990-х годов работал полковник ГРУ Станислав Лунёв, завербованный позже американскими спецслужбами;
 в 1980-х годах в Польше в бюро АПН в качестве журналиста работал сотрудник ПГУ КГБ СССР Григорий Якимишен;
 Критический взгляд на АПН как на орган советской дезинформации и активных мероприятий и организацию прикрытия деятельности КГБ был представлен перебежчиком из АПН Юрием Безменовым, публиковавшимся в США под псевдонимом Томас Шуман, в книгах «Всемирная полиция мыслей» и «Нет „Новостей“ — хорошие новости».

Примечания

Ссылки 

 Глеб Морев. Волин: пулемёт был перенацелен вовнутрь
 Нина Воронина: наша инопроверочная база прославилась на всю Москву // РИА, 13.01.2016
 Со дня создания АПН 55 лет: неказённый слог и правдивая информация // РИА, 3.04.2016

Организации, основанные в 1961 году
Информационные агентства СССР
Пропагандистские организации СССР
РИА Новости